9 сентября 2013 года студией Silva Screen Records был выпущен официальный саундтрек седьмого сезона. На двух дисках издания были собраны треки авторства композитора сериала, Мюррея Голда, которые прозвучали во всех сериях сезона, за исключением рождественских. Саундтрек к рождественским спецвыпускам «Доктор, вдова и платяной шкаф» и «Снеговики» был выпущен 21 октября 2013 года отдельным изданием.

Список композиций

Примечания 

Саундтреки 2013 года